Patrick James Coleman « Paddy » McNair, né le  à Ballyclare, est un footballeur international nord-irlandais qui évolue au poste de défenseur au Middlesbrough FC.

Biographie

En club 

Le , McNair fait ses débuts professionnels avec les Red Devils lors d'un match de Premier League face à West Ham United (victoire 2-1).

Le , McNair s'engage pour quatre ans avec Sunderland. Il inscrit sept buts en vingt-huit matchs toutes compétitions confondues avec les Black Cats.

Le , McNair signe un contrat de quatre saisons avec le Middlesbrough FC.

En sélection 

Le , McNair est sélectionné en équipe d'Irlande du Nord espoirs lors du match comptant pour les éliminatoires de l'Euro espoirs 2015 face à la Roumanie. Le , il fait ses débuts internationaux dans un match amical contre l'Écosse.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international nord-irlandais
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Sunderland AFC
Joueur du Middlesbrough FC
Naissance en avril 1995
Naissance à Ballyclare